Neodimi, element químic.
 Nova Democràcia, partit polític grec fundat el 1974.